Smalltalk eller Small talk har flere betydninger:

 Smalltalk − en samtaleform uden dybere indhold
 Smalltalk (programmeringssprog) − et programmeringssprog
 Small talk (film) − en dokumentarfilm fra 1990 af Henrik Ruben Genz
 Small*talk − et bubblegum-band fra Danmark, som var aktivt i 2000-01